Fotboll vid internationella öspelen 2011 (herrar) avgjordes mellan 26 juni och 1 juli 2011. Turneringen vanns av Isle of Wight som tog sin andra titel.

Grupp A

Tabell

Matcher

Grupp B

Tabell

Matcher

Grupp C

Tabell

Matcher

Grupp D

Tabell

Matcher

Straffsparksavgörande

Placeringsmatcher

Match om 13:e plats

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Anmärkningslista

Källor
Internationella öspelen 2011

Fotboll på Isle of Wight
Fotboll i Storbritannien
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2011